Taiobeiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Taiobeiras (ort), Minas Gerais, 
 Taiobeiras (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar